Романелли — фамилия. Известные носители:

 Романелли, Джованни Франческо (1610—1662) — итальянский художник эпохи барокко.
 Романелли, Карла (род.1949) – итальянская актриса.
 Романелли, Пьетро (1889—1981) — итальянский археолог.
 Романелли, Ролан (род.1946) — французский музыкант.
 Романелли, Самуил (1757—1814) — итальянский поэт и путешественник.